Il toponimo Mihăilești può riferirsi a diverse località della Romania:
Mihăilești, città del distretto di Giurgiu
Mihăilești, comune del distretto di Buzău